Gary Foster (producent), een Amerikaans producent van films en televisieseries.
Gary Foster (musicus), een Amerikaans rietblazer en fluitspeler.
Gary Evans Foster, een Amerikaans soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief was.